Людми́ла Евге́ньевна Тито́ва (26 марта 1946, Чита, РСФСР, СССР) — советская конькобежка. Заслуженный мастер спорта СССР (1968).

Биография 
Окончила Московский авиационный институт (1972). Выступала в 1965—1967 за «Буревестник», с 1963 «Зенит» (Москва).

Чемпионка зимних Олимпийских игр 1968 на дистанции 500 м (46,1), серебряный призёр на дистанции 1000 м (1.32,9). Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1972 на дистанции 500 м (44,45). Участница зимних Олимпийских игр 1976 (7-е место на дистанции 1000 м).

Бронзовый призёр чемпионата мира 1971 (195,883 очка) и 1972 годов в спринтерском многоборье (183,440). Серебряный призёр чемпионата Европы 1971 (199,840).

Абсолютная чемпионка СССР 1968. Чемпионка СССР 1971 и 1972 в спринтерском многоборье. Шестикратная чемпионка СССР 1967, 1968, 1970—1972 на спринтерских дистанциях.

Установила мировой рекорд на дистанции 1000 м — 1.29,5 (1970), 1.29,0 (1971) и 1.27,7 (1971).

Автор книги «От ржавого конька до Летучего голландца» (1974). После окончания спортивной карьеры работала спортивным комментатором Гостелерадио.

С 2014 года принимает активное участие в акциях Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» Российского союза спортсменов.

Награды 
 Орден Дружбы (15.07.2011)
 медаль «За трудовую доблесть»
 медаль «За трудовое отличие» (03.03.1972)

Интересные факты 
 Людмила Евгеньевна руководила женской лыжной командой «Метелица», совершившей экспедицию на Южный полюс, которого достигла 11 января 1996..

Примечания

Литература 
 Титова Л. Е. От «Ржавого конька» до «Летучего голландца» / Л. Е. Титова; Лит. запись А. А. Юсина. — М.: ФиС, 1974. — 78 с. — «Твой первый старт».

Ссылки 
 
 Титова Людмила Евгеньевна на сайте persona.zabmedia.ru
 
 Профиль на SpeedSkatingNews.info
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Олимпийские чемпионы от СССР
Конькобежцы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Рекордсмены мира в конькобежном спорте
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье среди женщин
Выпускники Московского авиационного института
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Чемпионы СССР по конькобежному спорту